Серегино — название населённых пунктов в России.

Калининградская область 
 Серегино — посёлок в составе города Балтийск.
 Серегино — посёлок в Зеленоградском районе.

Костромская область 
 Серегино — деревня в Парфеньевском районе.
 Серёгино — деревня в Шарьинском районе.